Słowo Fatehpur Sikri może dotyczyć: 
 Fatehpur Sikri – doskonale zachowany zespół architektoniczny dawnej stolicy Wielkich Mogołów, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
 Fatehpur Sikri – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej, które posiada doskonale zachowany zespół architektoniczny